Okręty US Navy o nazwie USS  "Vogelgesang":
 Pierwszy USS "Vogelgesang" (DE-284) miał być niszczycielem eskortowym. Jego budowę przerwano w 1944.
 Drugi USS "Vogelgesang" (DD-862) był niszczycielem. W służbie w latach 1945-82.

Vogelgesang